Dans la mythologie grecque, Télesto est une Océanide.
 En astronomie, Télesto est un satellite naturel de Saturne.
 TELESTO, télescope de  de l'Observatoire de Genève.